Luís Otávio Rendeiro Corrêa Braga (Belém, ) é um violonista, compositor e arranjador musical brasileiro. É ex-integrante da Camerata Carioca.

Ligações externas
Luís Otávio Braga no Músicos do Brasil: Uma Enciclopédia Instrumental

Compositores do Pará
Violonistas do Pará
Arranjadores do Pará
Músicos do Pará
Naturais de Belém (Pará)